maliniak:

1. zarośla malin

2. pitny miód na malinach

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Maliniak – część wsi Baraki Chotumskie w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Maliniak – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Maliniak – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark

Osoby 
 Julian Maliniak – dziennikarz, ekonomista, działacz ruchu socjalistycznego
 Roman Maliniak – technik z serialu Czterdziestolatek, grany przez Romana Kłosowskiego
 Władysław Maliniak – profesor nauk prawnych, konstytucjonalista

Zobacz też 
 Malin, Malina, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka, Maliny

Przypisy